Socola poate fi:

 Socola, sat din raionul Șoldănești, Republica Moldova.
 Socola, Iași, cartier în municipiul Iași
 Gara Socola, gară din Iași
 Biserica Schimbarea la Față - Socola din Iași, biserică aflată la sud de orașul Iași
 Spitalul de Psihiatrie Socola din Iași

Vezi și 
 Socol (dezambiguizare)
 Sokol (dezambiguizare)